Захари Эндрю Найтон (, род. 25 октября 1978) — американский актёр, известный по ролям в телесериалах «Вспомни, что будет» (2009—2010) и «Счастливый конец» (2011—2013).

Жизнь и карьера 
Найтон родился в Алегзандрии, штат Виргиния и в 1996 году окончил старшую школу имени Фрэнка Кокса в Верджиния-Бич. Он является поклонником фильмов ужасов и сёрфинга.

В 2002 году он сыграл во французском эротическом фильме «Новая жизнь», вместе с Анной Муглалис. В 2007 году он снялся в ремейке фильма ужасов «Попутчик» с Софией Буш и Шоном Бином. Он также появился в эпизодах сериалов «Закон и порядок: Специальный корпус», «В Филадельфии всегда солнечно», «Кости» и «Доктор Хаус».

С 2009 по 2010 годы он снимался в непродолжительном сериале канала ABC «Вспомни, что будет», а с 2011 по 2013 играл одну из ведущих ролей в комедии «Счастливый конец» этого же канала.

Личная жизнь 
C 2008 по 2015 год был женат на Ханг Найтон. У бывших супругов есть дочь Талула (род. сентябрь 2010). 

C 2018 года женат на Бетси Филлипс. У пары двое детей: сыновья Бер Аналу Найтон (род. 25 сентября 2019) и Боуэн Лак «Боуи» Найтон (род. 12 ноября 2021).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США